Antartide
 Isola Snow Hill – isola della Terra di Graham
 Australia
 Snow Hill Forest Reserve – area protetta della Tasmania
 Stati Uniti d'America
 Snow Hill – capoluogo della Contea di Greene, Carolina del Nord
 Snow Hill – capoluogo della Contea di Worcester, Maryland